Володимир Богданович Патола ( 6 лютого 1988, с. Колиндяни, Україна) — український поет, журналіст.

Життєпис 

Володимир Патола народився 6 лютого 1988 року в селі Колиндяни Чортківського району Тернопільської області України.

Закінчив Колиндянську загальноосвітню школу (2003), Економіко-правовий технікум при Міжрегіональній академії управління персоналом (2006, Правознавство), юридичний факультет МАУП, військову кафедру НАОУ (нині — Національний університет оборони України ім. І. Черняховського) (за спеціальністю — соціальна педагогіка і психологія), Національну академію Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького (2009, за спеціальністю — дізнавання та адміністративне провадження, з відзнакою).

Працював юрисконсультом, позаштатним кореспондентом газет, викладачем конституційного і аграрного права, дописував до багатьох часописів.

2006—2008 — кореспондент газети «Український лідер». 

Від травня 2015 року — начальник відділення служби і роботи з особовим складом редакції газети «Прикордонник України» Інформаційного агентства Держприкордонслужби.

Військова кар'єра 
Від 2009 — проходить службу на посадах офіцерського складу в Державній прикордонній службі України. У червні 2013 присвоєно військове звання капітан, від червня 2014 по травень 2015 рр. виконував завдання в рамках антитерористичної операції.

Захоплення 
Журналістика, літературна творчість, рукопашний бій, стрільба, туризм, легка атлетика, шахи.

Творчість 
Брав участь у роботі молодіжного крила Національної спілки письменників України.

Автор збірки поезій «Грань» (2016).

Нагороди
 лауреат спеціальної премії журі видавництва «Солоскип» (27 квітня 2015) — за збірку «Грань».
 медаль «Честь. Слава. Держава» (31 липня 2018) — за мужність, патріотизм, високу громадянську позицію, героїзм, бойові заслуги узахисті незалежності, сувернітету та територіальної цілісності України

Примітки

Посилання

Джерела 
 
 

Українські поети
Члени НСПУ
Українські журналісти
Уродженці Колиндян
Нагороджені медаллю «Честь. Слава. Держава»